Хо́ртицький прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь острова Хортиця.

 Хортицький провулок — провулок у місті Київ.
 Хортицький провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки